Držimurec (mađ.: Dezsérlaka) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mala Subotica, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 946 stanovnika te 197 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji